Гран-при Монако 1987 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 31 мая 1987 года.

Гонка 

|}

 Первая из шести побед Айртона Сенны в Монако. Также его победа стала первой для автомобиля с активной подвеской.
 Кристиан Даннер исключен из Гран-при после аварии с Микеле Альборето. Во время практики они столкнулись и Феррари итальянца загорелась. Это первый случай исключения гонщика из Гран-при.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако